Joan Salvat i Papasseit (Barcelona, 16 de maig del 1894 - Barcelona, 7 d'agost del 1924), escriptor i poeta català d'avantguarda
 Joan Salvat i Bové (Tarragona, 1896 - Barcelona, 1985), militar, escriptor i historiador, Cronista Oficial de la ciutat de Tarragona
 Joan Salvat i Crespí (Barcelona, 1868 - Barcelona, 1938), musicògraf i pedagog
 Joan Salvat i Saladrigas (Sant Feliu de Llobregat, 1956), periodista de Televisió de Catalunya